Grotkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Grotkamp (* 1927), deutscher Verlagsmanager
 Nadine Grotkamp, deutsche Juristin und Althistorikerin
 Petra Grotkamp (* 1943), deutsche Unternehmerin und Verlegerin